Пешков () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А

В 
 Пешков, Василий Петрович (1913—1980) — российский физик.
 Пешков, Владимир Николаевич (1911—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Г, Д, З, И 
 Пешков, Григорий Немнонтович (1918—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Пешков, Дмитрий Васильевич (род. 1972) — российский преступник.
 Пешков, Зиновий Алексеевич (1884—1966) — французский генерал.
 Пешков, Изяслав Борисович (1936—2022) — учёный в области электроизоляционной и кабельной техники.

М

Н 
 Пешков, Никита Андреевич (1810—1864) — артист балета, балетмейстер.

О, С 
 Пешков, Олег Анатольевич (1970—2015) — российский военный лётчик, подполковник, Герой Российской Федерации (2015).
 Пешков, Сергей Фёдорович (1953—2018) — советский и российский виолончелист, педагог, заслуженный артист Российской Федерации.

Пешкова

Составная фамилия

См. также 
 Пешковы-Сабуровы
 Пешковы
 Пешково
 Пешковский

Примечания